Puchar Europy Mistrzyń Krajowych 1986 – 26. sezon Pucharu Europy Mistrzyń Krajowych rozgrywanego od 1960 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla żeńskich klubowych zespołów siatkarskich "starego kontynentu".

Drużyny uczestniczące 
  Happoel Natania
  Atlético Madryt
  Post Wiedeń
  Olympus Sneek
  Bergkameratene Volley
  Hermes Oostende
  Czarni Słupsk
  Skenderbeu Korce
  CSKA Moskwa
  Paloma Branik Maribor
  Panathinaikos Ateny
  Leixoes Matosinhos
  CSKA Sofia
  Olimpia Rawenna
  Lausanne UC
  SC Dynamo Berlin
  Viktoria Augsburg
  Eczacıbaşı Stambuł
  CSM Clamart
  Tungsram Budapeszt

Rozgrywki

Runda wstępna 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Runda 1/8 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Ćwierćfinał 

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Turniej finałowy 
 Uppsala

Tabela

|}

Wyniki

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|-
|colspan="5" style="background:#f6f6f6;"|

|}

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1985 w piłce siatkowej
1986 w piłce siatkowej
Puchar Europy Mistrzyń Krajowych siatkarek